East Hampton (Connecticut) ;
 East Hampton, ville située dans l’État de New York ;
 East Hampton, village situé dans l’État de New York ;
 Easthampton (Massachusetts).

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis